Овчаров — русская фамилия; имеет женскую форму Овчарова.

Известные носители:
 
 Овчаров, Василий Иванович — актёр театра оперетты Урала (Новоуральск), заслуженный артист России (2002).
 Овчаров, Владимир Куприянович (1925—2005) — советский и российский учёный.
 Овчаров, Дмитрий (род. 1988) — немецкий спортсмен украинского происхождения, игрок в настольный теннис.
 Овчаров, Димитр Савов (1931—2013) — болгарский археолог.
 Овчаров, Карп Васильевич (1880—1917) — участник борьбы за установление Советской власти в Семиречье.
 Овчаров, Николай Михайлович (род. 1988) — украинский писатель, философ, режиссёр.
 Овчаров, Олег Андреевич (род. 1968) — протопресвитер военного и морского духовенства Русской православной церкви, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами.
 Овчаров, Пётр Сергеевич (род. 1981) — российский пианист, педагог, сын кинорежиссёра Сергея Овчарова.
 Овчаров, Сергей Михайлович (род. 1955) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, преподаватель (СПбГУКиТ), педагог Высшей школы режиссёров и сценаристов в Санкт-Петербурге.
 
 Овчаров, Юрий Николаевич (род. 1966) — советский и украинский футболист, вратарь и тренер вратарей черниговской «Десны».
 Овчаров, Яков (1914—1997) — более известный как Джек Делано, американский фотограф русско-украинского происхождения.

См. также 
 Овчар
 Овчаренко